A 659-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar és Délegyháza, autóbusz-forduló között közlekedik, Dunaharasztin, Taksonyon és Dunavarsányon keresztül. Munkanapokon Budapest felé 1 indulás meghosszabbított útvonalon, Kunszentmiklós, vasútállomás megállótól szállít utasokat. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2022. május 2-án indult a Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia-vasútvonal felújítási munkálatainak ütemváltásával, alternatív utazási lehetőséget kínálva Budapest és Kunszentmiklós között a szünetelő vasútforgalom miatt.

Megállóhelyei 

|-
!
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||60||113
|align=left|
|-
|∫
|(csak leszállás céljából)||55||108
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Közvágóhíd (Kvassay Jenő út)(csak leszállás céljából)||53||106
|align=left|
|-
|6|| Budapest, Koppány utca(csak felszállás céljából)||∫||∫
|
|-
|11||Budapest, Timót utca / Soroksári út||48||101
|align=left|
|-
|14||Budapest, Pesterzsébet felső||45||98
|align=left|
|-
|17||Budapest, Pesterzsébet vasútállomás||43||96
|align=left|
|-
|20||Budapest, Festékgyár||40||93
|align=left|
|-
|23||Budapest, Soroksár, Hősök tere||37||90
|align=left|
|-
|26||Budapest, Orbánhegyi dűlő||34||87
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Dunaharaszti közigazgatási határa
|-
|31||Dunaharaszti, HÉV-állomás||29||82
|align=left|
|-
|33||Dunaharaszti, Dózsa György út||27||80
|align=left|
|-
|35||Dunaharaszti, Baktay Ervin tér||25||78
|align=left|
|-
|36||Dunaharaszti, Vasútállomás||24||77
|align=left|
|-
|38||Dunaharaszti, Szent László utca||22||75
|align=left|
|-
|39||Dunaharaszti, Kodály Zoltán utca||21||74
|align=left|
|-
|40||Dunaharaszti, Knézich utca||20||73
|align=left|
|-
|41||||∫||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Dunaharaszti–Taksony közigazgatási határa
|-
|46||Taksonyi elágazás (M0)||14||67
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Taksony–Dunavarsány közigazgatási határa
|-
|48||Erőspuszta bejárati út||12||65
|align=left|
|-
|50||Dunavarsány, Nyugati lakópark||10||63
|align=left|
|-
|52||Dunavarsány, vasúti átjáró||8||61
|align=left|
|-
|54||Dunavarsány, Vasútállomás||6||59
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Dunavarsány–Délegyháza közigazgatási határa
|-
|56||Délegyháza, II. tó||4||57
|align=left|
|-
|58||Délegyháza, Vasútállomás||2||55
|align=left|
|-
|60||Délegyháza, autóbusz-fordulóvonalközi végállomás||0||50
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|colspan=6|A kék hátterű megállóhelyeket kizárólag egy munkanapokon reggel Budapest felé közlekedő menet érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Délegyháza–Kiskunlacháza közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!
|Majosházai elágazás
!width=15|
|47
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Kiskunlacháza–Áporka közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!rowspan=2|
|Áporkai elágazás
!rowspan=2|
|45
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Áporka, bejárati út||42
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Áporka–Kiskunlacháza közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!rowspan=9|
|Kiskunlacháza, autóbusz-forduló
!rowspan=9|
|41
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, Védgát utca||40
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||39
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, malom||38
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, Katona József utca||36
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, vasútállomás bejárati út||34
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Bankháza, iskola||31
|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kiskunlacháza, Faragó tanya||29
|
|-bgcolor=DDDFFF
|Apaj, Belsőszúnyog||28
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Kiskunlacháza–Apaj közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!
|Apaj, kunszentmiklósi útelágazás
!
|22
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Apaj–Kunszentmiklós közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!rowspan=6|
|Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep
!rowspan=6|
|9
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kunszentmiklós, Kálvin tér||7
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kunszentmiklós, malom||4
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kunszentmiklós, Hold utca||3
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kunszentmiklós, Újtelep||1
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|Kunszentmiklós, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése
Budapest XXIII. kerületének közlekedése
Dunaharaszti autóbuszvonalai
Taksony autóbuszvonalai
Dunavarsány autóbuszvonalai
Délegyháza autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Apaj autóbuszvonalai
Kunszentmiklós autóbuszvonalai